Chaoyang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaoyang Qu (härad i Kina, Guangdong), 
 Chaoyang Xian (härad i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar